Carole Ashby – brytyjska aktorka

Miejscowości w USA:
 Ashby – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Ashby – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Ashby (ang. Ashby Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Ashby (ang. Ashby Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
W Wielkiej Brytanii:
 Ashby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Ashby – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Ashby by Partney – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)